Guyane La Première peut désigner :

 Guyane La Première, une chaîne de télévision ;
 Guyane La Première, une chaîne de radio.